Mwanza kan syfta på:

Geografi

Malawi 

 Mwanza (distrikt), Södra regionen, 
 Mwanza (ort), distriktshuvudort, Södra regionen, Mwanza District,

Tanzania 

 Mwanza (region), 
 Mwanza, regionhuvudort, 
 Mwanza Airport, flygplats, 

Robotskapade Malawiförgreningar
Robotskapade Tanzaniaförgreningar